Darfield is de naam van meerdere plaatsen:
 Darfield (South Yorkshire) in Engeland
 Darfield (Nieuw-Zeeland)